Une artère thyroïdienne peut désigner :
 l'artère thyroïdienne supérieure,
 l'artère thyroïdienne inférieure.